Catedral de Santiago se refiere a un edificio religioso, catalogado como catedral, pudiéndose referir el de Santiago a su advocación (Catedral de "la advocación"), o a su localización (Catedral de "ciudad").

Santiago como advocación y localización 
Santiago como advocación a Santiago el Mayor y como localización con el nombre principal Santiago:

En Chile 
 Catedral, en la ciudad de Santiago de Chile;

En Cuba 
 Catedral, en la ciudad de Santiago de Cuba;

En España 
 Catedral, en la ciudad de Santiago de Compostela— Patrimonio de la Humanidad—;

En República Dominicana 
 Catedral, en la ciudad de Santiago de los Caballeros;

Santiago como advocación 
Santiago como advocación a Santiago el Mayor, en localizaciones diversas:

En Austria 
 Catedral, en la ciudad de Innsbruck;

En Canadá 
 Basílica-Catedral de María Reina del Mundo y de Santiago;
 Catedral (Cathédrale Saint-Jacques), en la ciudad de Toronto (:w:en);

En Croacia 
 Catedral (Katedrala sv. Jakova), en la ciudad de Šibenik — Patrimonio de la Humanidad: Catedral de Santiago de Šibenik—;

En España 
 Catedral de Santiago Apóstol, en la ciudad de Bilbao;
 Catedral Basílica Metropolitana de Santiago de Compostela, en la ciudad de Santiago de Compostela;
 Catedral de Santa María y Santiago, en la ciudad de Albarracín.

En Estados Unidos 
 Catedral (Cathedral of St. James), en la ciudad de Chicago  (:w:en);
 Catedral (Cathedral of St. James), en la ciudad de Orlando;
 Catedral (Cathedral of St. James), en la ciudad de Seattle  (:w:en);

En Guatemala 
 Catedral, en la ciudad de Guatemala;

En Israel 
 Catedral, en la ciudad de Jerusalén;

En Letonia 
 Catedral, en la ciudad de Riga;

En Nicaragua 
 Antigua Catedral de Santiago, en la ciudad de Managua;

En Polonia 
 Catedral, en la ciudad de Olsztyn (:w:pl).

En Puerto Rico 
 Catedral de Santiago Apóstol, en Fajardo;

En Uruguay 
 Catedral de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago, en Montevideo;